De moderne vijfkamp is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1920 in Antwerpen.

Deelnemende landen 
In totaal namen 23 atleten uit 8 landen deel aan de moderne vijfkamp op de Olympische Zomerspelen van 1920 in Antwerpen:
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)
  (1)
  (2)
  (2)
  (4)

Resultaten

Externe links 
  1920 Summer Olympics / Modern Pentathlon / Individual, Men op olympedia.org
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1920

Moderne vijfkamp
1920
Olympische Zomerspelen 1920
Olympische Zomerspelen 1920